Pierre III est un nom porté par plusieurs souverains :

Empereurs 

 Pierre III, empereur de Russie en 1762

 Pierre III du Brésil, (1921-1940) est aussi le nom impérial donné par les monarchistes brésiliens partisans de la branche aînée au prince Pierre du Brésil (1875-1940), petit-fils de l'empereur Pierre II du Brésil.
 Pierre III du Brésil, (1921-1981) est aussi le nom impérial donné par les monarchistes brésiliens partisans de la branche cadette au prince Pierre Henri du Brésil (1909-1981), arrière-petit-fils de l'empereur Pierre II du Brésil.

Rois 

 Pierre III dit le Grand, roi d'Aragon de 1276 à 1285
 Pierre III, roi de Portugal et des Algarves de 1777 à 1786

Ecclésiastiques 
 Pierre III, évêque et prince de Grenoble (1248-1250).
 Pierre III, évêque d’Uzès de 1400 à 1405

Homonymie